|-
| 184001 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184002 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184003 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184004 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184005 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184006 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184007 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184008 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184009 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184010 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184011 - || || 19 de març de 2004 || Antares || R. Holmes
|-
| 184012 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184013 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184014 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184015 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184016 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184017 - || || 30 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184018 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184019 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184020 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184021 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184022 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184023 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184024 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184025 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184026 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184027 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184028 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184029 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184030 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184031 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184032 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184033 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184034 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184035 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184036 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184037 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184038 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184039 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184040 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184041 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184042 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184043 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184044 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184045 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184046 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184047 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184048 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184049 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184050 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184051 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184052 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184053 - || || 25 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184054 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184055 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184056 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184057 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184058 - || || 20 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184059 - || || 28 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184060 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184061 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184062 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184063 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184064 - || 2004 GM || 10 d'abril de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 184065 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184066 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184067 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184068 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184069 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184070 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184071 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184072 - || || 11 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184073 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184074 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184075 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184076 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184077 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184078 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184079 - || || 14 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184080 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184081 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184082 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184083 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184084 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184085 - || || 15 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184086 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184087 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184088 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184089 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184090 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184091 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184092 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184093 - || || 13 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184094 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184095 - || || 16 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184096 - || || 16 d'abril de 2004 || Moletai || MAO
|-
| 184097 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184098 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184099 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184100 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4